Walnut Street Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Street Theater (Kentucky), NRHP-Nr. 78001370
 Walnut Street Theater (Pennsylvania), NRHP-Nr. 66000693